Partido Constitucional puede referirse a:
Partidos actuales
Partido Constitucionalista, partido político de Irán.
Partido de la Constitución, partido político de Egipto.
Partido de la Constitución, partido político de los Estados Unidos.
Partido Liberal Constitucionalista, partido político de Nicaragua.
Partidos extintos
Partido Constitucional, antiguo partido político de Costa Rica.
Partido Constitucional, antiguo partido político de Argentina.
Partido Constitucional, antiguo partido político de España.
Partido de la Constitución, antiguo partido político de Estonia.
Partido Constitucional, antiguo partido político de Japón.
Partido Constitucional, antiguo partido político de El Salvador.
Partido Constitucional, antiguo partido político del Perú.
Partido Democrático Constitucional, antiguo partido político del Imperio Ruso.
Partido Constitucional, antiguo partido político de Uruguay.